Aleksander Łaszcz (zm. 1584) – kasztelan czerski, starosta tyszowiecki, horodelski i chełmski
 Aleksander  Łaszcz – chorąży bełski
 Aleksander Michał Łaszcz (zm. 1720) –  wojewoda bełski, kasztelan bełski, starosta grabowiecki, jasielski, rotmistrz królewski